Johann Rudolf Lindt ist der Name folgender Personen:

* Johann Rudolf Lindt (Mediziner) (1790–1851), Schweizer Mediziner und Politiker 
 Johann Rudolf Lindt (Apotheker) (1823–1893), Schweizer Apotheker, Botaniker und Politiker